Dean Smith peut désigner :
 Dean Smith (1931-2015), entraîneur américain de basket-ball ;
 Dean Smith (né en 1932), athlète et cascadeur américain ;
 Dean Smith (né en 1971), joueur et entraîneur de football anglais ;
 Dean Smith (né en 1988), pilote automobile anglais.